Червоноквитовский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Червоные Квиты.

Населённые пункты совета 
 
 с. Червоные Квиты 
 с. Жирки 
 с. Кустоловы Кущи 
 с. Прогресс 
 с. Степовое

Примечания